Maria Theresia – nome proprio di persona femminile
 Maria Theresia – film del 1951 diretto da Emil E. Reinert
 Maria Theresia – film per la televisione del 1980 diretto da Kurt Junek
 Maria Teresa (Maria Theresia) – miniserie televisiva del 2017